Pedro Cardoso peut désigner :
Pedro Cardoso (1890-1942), poète cap-verdien
Pedro Cardoso (1974-), coureur cycliste portugais